Donje Selo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Donje Selo, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Donje Selo, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Donje Selo, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Donje Selo, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Donje Selo, un village situé dans la municipalité de Mošćenička Draga, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Donje Selo, un village situé dans la municipalité de Šolta, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
Donje Selo, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Donje Selo, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad.

Voir aussi